

Річниці

Річниці заснування, утворення

Річниці від дня народження

Події

З'явилися 
 заснована середня школа № 4

Видання

Зникли

Особи

Народилися 
 22 травня — український вчений-хірург Геннадій Бабенков

Померли

Призначено, звільнено

Див. також 
 1946 у Тернопільській області

Примітки

Джерела

Посилання